

Geografia
Azor – città del distretto di Tel Aviv, in Israele
Hazor – antica città e oggi sito archeologico nell'Alta Galilea, in Israele
Hatzor HaGlilit – città dell'Alta Galilea, in Israele, che prende il nome dall'antica Hazor

Persone
Alberto Asor Rosa – accademico e politico italiano

Pagine correlate
Azor (disambigua)